Der große Gatsby (The Great Gatsby) ist der Titel folgender Werke:

 Der große Gatsby, Roman von F. Scott Fitzgerald (1925)

Filme:
 The Great Gatsby (1926), US-amerikanischer Film von Herbert Brenon 
 Der große Gatsby (1949), US-amerikanischer Film von Elliott Nugent
 Der große Gatsby (1974), US-amerikanischer Film von Jack Clayton
 Der große Gatsby (2000), britisch-US-amerikanischer Fernsehfilm von Robert Markowitz 
 Der große Gatsby (2013), US-amerikanischer Film von Baz Luhrmann

Opern:
 The Great Gatsby (Oper), Oper von John Harbison (1999)